Rada Miasta Poznania I kadencji (1990–1994) – pierwsza po II wojnie światowej Rada Miasta Poznania wybrana
w demokratycznych wyborach.

 Przewodniczący: Tomasz Sokołowski, tymcz. Jadwiga Rotnicka (od 24 lutego 1992)
 Wiceprzewodniczący: Jadwiga Rotnicka, Jacek Wiesiołowski (odwołany w styczniu 1993), Maciej Urbański (do 1993), Andrzej Nowotny (za J. Wiesiołowskiego), Paweł Chudziński (od 26 stycznia 1993)
 Sekretarz:
 do 26 stycznia 1993: Przemysław Bielecki, Paweł Chudziński
 od 26 stycznia 1993: Adam Futymski, Artur Jazdon

Działalność Rady 
Do Rady zostało wybranych 65 radnych: 64 z listy Komitetu Obywatelskiego Miasta Poznania i NSZZ "Solidarność" oraz 1 z listy KPN, z 12 okręgów wyborczych. Rada odbyła pierwsze posiedzenie 2 czerwca 1990. Ogółem odbyło się 107 sesji Rady Miasta, podjętych zostało 630 uchwał. Do najważniejszych osiągnięć Rady należy ustanowienie od podstaw nowych form i zasad działania w ramach samorządu lokalnego w "Statucie Miasta Poznania", przekształcenia oraz likwidacje miejskich jednostek organizacyjnych, działania przygotowawcze do uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania oraz program przejęcia szkół podstawowych.

W Radzie powołano 12 komisji stałych: Komisja Organizacyjno-Prawna wraz z działającą w jej ramach podkomisją statutowo-regulaminową, Komisja Finansowa do spraw gospodarki finansowej i budżetu Miasta, Komisja Rozwoju Gospodarczego do spraw rozwoju społeczno-gospodarczego miasta, drobnego przemysłu, handlu, gastronomii i usług, Komisja Zagospodarowania Przestrzennego do spraw: inwestycji, rozwoju budownictwa, ładu przestrzennego i gospodarki gruntami, Komisja Gospodarki Komunalnej do spraw rozbudowy i utrzymania urządzeń komunalnych i sanitarnych, budownictwa drogowego, komunalnego budownictwa mieszkaniowego, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną, zieleni komunalnej i zadrzewień, cmentarzy komunalnych oraz transportu publicznego, Komisja Ekologiczna do spraw ochrony środowiska, walki z zanieczyszczeniami środowiska i hałasem, Komisja Rolnictwa i Leśnictwa do spraw rolnictwa i gospodarki żywnościowej, wykorzystania gruntów rolnych, zaopatrzenia rolnictwa w środki produkcji, funkcjonowania targowisk i hal targowych, hurtu rolnego, przemysłu rolno-spożywczego, Komisja Oświaty i Wychowania do spraw wychowania i wykształcenia dzieci, działalności szkół podstawowych, przedszkoli i innym placówek oświatowo-wychowawczych, Komisja Kultury i Nauki do spraw kultury, czytelnictwa i innych placówek upowszechniania kultury oraz współpracy ze środowiskami twórczymi i naukowymi miasta, Komisja Zdrowia, Kultury Fizycznej i Pomocy Społecznej do spraw działalności placówek służby zdrowia, organizacji pomocy społecznej, ochrony życia nienarodzonego oraz sportu i rekreacji, Komisja Informacji i Relacji Zewnętrznych do spraw służb informacji i badania opinii publicznej, współpracy regionalnej, krajowej i zagranicznej, a także współpracy z jednostkami pomocniczymi samorządu (dzielnicami, osiedlami), Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego do spraw: bezpieczeństwa ludności, porządku publicznego i ochrony przeciwpożarowej, obrony cywilnej oraz nadzwyczajnych zagrożeń ludności.

Dodatkowo powołane komisje: Komisja Statutowa, Komisja Gospodarki Gruntami Miejskimi, Komisja Kultury Fizycznej i Turystyki, Komisja Rewizyjna, Komisja Nadzwyczajna ds. zbadania działalności spółek, Komisja Inwentaryzacyjna, Komisja Nadzwyczajna ds. j. Maltańskiego wraz z kompleksem rekreacyjno-sportowym, Doraźna Komisja Mieszkaniowa.

1990

1991

1992

1993

1994

Lista radnych

Przypisy

Bibliografia 
 Radni Miasta Poznania od 1990 w: Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 Przewodniczący Rady Miasta od 1990 w: Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 Uchwały Rady Miasta od 1990 w: Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 Radni Rady Miejskiej Poznania 1990-1994 w: Kronika Miasta Poznania 3-4/1994 s. 250; on-line: 
 Przemówienie Przewodniczącej Rady Miasta Jadwigi Rotnickiej zamykające działalność Rady Miejskiej w kadencji 1990-1994 w: Kronika Miasta Poznania 3-4/1994 s. 266; on-line: 
 Wydarzenia styczeń-czerwiec 1991 w: Kronika Miasta Poznania 1-2/1991 s. 224; on-line: 
 Wydarzenia lipiec-wrzesień 1991 w: Kronika Miasta Poznania 3-4/1991 s. 274; on-line: 
 Wydarzenia styczeń-maj 1992 w: Kronika Miasta Poznania 1-2/1992 s. 174; on-line: 
 Wydarzenia czerwiec-grudzień 1992 w: Kronika Miasta Poznania 3-4/1992 s. 334; on-line: 
 Wydarzenia styczeń-maj 1993 w: Kronika Miasta Poznania 1-2/1993 s. 383; on-line: 
 Wydarzenia czerwiec-wrzesień 1993 w: Kronika Miasta Poznania 3-4/1993 s. 508; on-line: 
 Wydarzenia październik-grudzień 1993 w: Kronika Miasta Poznania 1-2/1994 s. 569; on-line: 
 Wydarzenia styczeń-marzec 1994 w: Kronika Miasta Poznania 1-2/1994 s. 580; on-line: 
 Wydarzenia kwiecień-lipiec 1994 w: Kronika Miasta Poznania 3-4/1994 s. 561; on-line: 

Rada Miasta Poznania